Marie Saská (15. prosince 1515, Výmar – 7. ledna 1583, Wolgast) byla saskou princeznou z ernestinské linie rodu Wettinů a sňatkem pomořanskou vévodkyní.

Život 
Marie se narodila jako nejstarší dcera saského kurfiřta Jana a jeho druhé manželky Markéty Anhaltsko-Köthenské, dcery knížete Valdemara VI. Anhaltsko-Zerbstského.

27. února 1536 se ve dvaceti letech ve městě Torgau provdala za stejně starého vévodu Filipa I. Pomořanského. Sňatek páru je vyobrazen na tzv. koberci Croÿ, který kromě svatebního páru a jejich rodin ukazuje i reformátory Johanese Bugenhagena, Martina Luthera a Philippa Melanchthona. Koberec vytvořila Cranachova dílna a nyní je v pomořanském státním muzeu v Greifswaldu. Uvádí se, že Martin Luther během obřadu upustil jeden z prstenů a řekl: "Hej, ďáblové, to není vaše věcǃ"

Manželství bylo uzavřeno kvůli spojenectví Pomořanska se Saskem, což vedlo k luteránské frakci v říšském sněmu. Manželství bylo zprostředkováno reformátorem Johannesem Bugenhagenem. Později téhož roku se Pomořansko připojilo ke šmalkaldskému spolku.

Po manželově smrti, který jí jako vdovský úděl slíbil oblast Pudagla, žila Marie nejdříve na hradě Wolgast. V roce 1569 jí její syn Arnošt Ludvík přidělil příjem z půdy bývalého kláštera Pudagla a v roce 1574 jí přidělil celý pozemek, za použití materiálu ze zbořených klášterních budov jí postavil hrad Pudagla.

Potomci 
Za dvacet čtyři let manželství porodila Marie svému manželovi deset dětí:

 Jiří Pomořanský (13. února 1540 – 16- listopadu 1544)
 Jan Fridrich Pomořanský (27. srpna 1542 – 9. února 1600), od roku 1560 až do své smrti vévoda pomořanský, ⚭ 1577 Erdmuthe Braniborská (26. června 1561 – 13. listopadu 1623)
 Bogislav XIII. Pomořanský (9. srpna 1544 – 7. března 1606),
 ⚭ 1572 Klára Brunšvicko-Lüneburská (1. ledna 1550 – 26. ledna 1598)
 ⚭ 1601 Anna Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderburská (7. října 1577 – 30. ledna 1616)
 Arnošt Ludvík Pomořanský (20. listopadu 1545 – 17. června 1592), vévoda pomořansko-wolgastský, ⚭ 1577 Žofie Hedvika Brunšvicko-Wolfenbüttelská (1. prosince 1561 – 30. ledna 1631)
 Amálie Pomořanská (28. ledna 1547 – 16. září 1580)
 Barnim X. Pomořanský (15. února 1549 – 1. září 1603), vévoda pomořanský, ⚭ 1581 Anna Marie Braniborská (3. února 1567 – 14. listopadu 1618)
 Erik Pomořanský (*/† 1551)
 Markéta Pomořanská (19. března 1553 – 7. srpna 1581), ⚭ 1574 František II. Sasko-Lauenburský (10. srpna 1547 – 2. července 1619), vévoda sasko-lauenburský
 Anna Pomořanská (18. září 1554 – 10. září 1626), ⚭ 1588 Oldřich III. Meklenburský (5. března 1527 – 14. března 1603), vévoda z Meklenburku
 Kazimír VI. Pomořanský (22. března 1557 – 10. května 1607), kníže-biskup v Kamień Pomorski

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (ernestinská větev)
Greifenové
Pomořanské vévodkyně
Narození v roce 1515
Narození 15. prosince
Narození ve Výmaru
Úmrtí v roce 1583
Úmrtí 7. ledna
Úmrtí v Meklenbursku-Předním Pomořansku
Ženy